Giovanni Battista Bussi, Sênior — Cardeal em 1712
 Giovanni Battista Bussi de Pretis — Cardeal em 1794
 Giovanni Battista Bussi, Júnior — Cardeal em 1824

Desambiguação